Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1997 года () прошёл в городе Эмсмонд с 22 марта по 5 апреля.

Результаты

Ссылки 
 Итоговое положение с турнирной таблицей на сайте KNDB

1997 год в шашках
Март 1997 года
Апрель 1997 года
Спорт в Нидерландах в 1997 году